13-й розыгрыш Турнира Европейских Чемпионов прошёл с 4 по 9 мая 1999 года в Москве. Чемпионом стал российский клуб «Дина», обыгравший в финале итальянский клуб «Лацио».

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Информация о розыгрыше на сайте futsalhellas.gr
 Спорт-Экспресс — Обзор матчей плей-офф

Турнир Европейских Чемпионов по мини-футболу
Май 1999 года
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные соревнования по мини-футболу в России